Kazimierów bezeichnet zwei Orte in Polen:
 Kazimierów, Dorf und Schulzenamt in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Stare Miasto#Schulzenämter
 Kazimierów, Dorf und Schulzenamt in der Woiwodschaft Masowien; siehe Halinów#Gemeinde